Операция «Чёрный пояс»:
 Операция «Чёрный пояс» — спецоперация по обезвреживанию преступной группы в Азербайджане в 2005 году.
 Операция «Чёрный пояс» — операция Армии обороны Израиля в секторе Газа в 2019 году.